

Patronyme 
Le qualificatif al-Tusi ou at-Tusi signifie originaire de Tus et est porté par de nombreux érudits persans.
 Abū-l-Qāsim Manṣūr ibn Ḥasan al-Ṭūṣī, connu sous le nom de Ferdowsi, poète persan de  ;
 Assadi Toussi, poète persan (? - 1072) ;
 Cheikh Al-Toussi ou Shaykh al-ṭāʾifa Muḥammad b. al-Ḥasan al-Ṭūsī, théologien chiite (996 - 1067) ;
 Abu Hamid Muhammad al-Tusi b.Muhammad al-Ghazali, connu sous le nom d'Al-Ghazâlî, mystique persan (1058 - 1111) ;
 Sharaf al-Dīn al-Tūsī mathématicien persan (1135-1213) ;
 Nasir ad-Din at-Tusi, astronome, mathématicien, philosophe, théologien, scientifique persan (1201-1274).

Entités territoriales 
 Le tusi est une organisation féodale en cheftaine, où un chef tribal dirige une région d'une minorité, durant les dynasties Yuan, Ming et Qing, en Chine impériale, ainsi qu'en République de Chine (1912-1949).
 Tusi de Baili () ;
 Tusi de Batang () ;
  () ;
  () ;
 Tusi de Dergé () ;
 Tusi de Dongli () ;
  ( jiāróng , au Sichuan) :
 Tusi de Lijiang () ;
 Tusi de Muli () ;
  () ;
 Tusi tujia () ;
 Tusi de Yongning () ;
  ().
 Tusi de Lincong (, )
 Tusi de Zhuwo (, )

Autres 
 Couple d'Al-Tusi, propriété mathématique sur la combinaison de deux mouvements circulaires ;

Références

Bibliographie